Ludovico Stanzani – architetto e numismatico italiano
 Mario Stanzani – generale e aviatore italiano
 Paolo Stanzani – ingegnere italiano, progettista di vetture ad alte prestazioni
 Serena Stanzani – ex cestista italiana
 Sergio Stanzani – politico e attivista italiano, presidente e segretario del Partito Radicale Transnazionale
 Stefania Stanzani – ex cestista italiana